Franciaország
Saint-Nicolas-des-Bois, település Manche megyében
Saint-Nicolas-des-Bois, település Orne megyében